Села:
 Зарубинка — Житомирська область, Коростенський район
 Зарубинка — Харківська область, Великобурлуцький район